Der Northeimer Handball-Club e. V. (NHC) ist ein Handballverein aus der niedersächsischen Stadt Northeim. Er wurde am 21. Juni 2011 als Nachfolger der HSG Northeim/Hammenstedt/Hillerse gegründet. Zweck des gemeinnützigen Vereins ist die Förderung des Handballsports.

Männer 
Nachdem die erste Männermannschaft des Northeimer HC in den Spielzeiten 2011/12, 2012/13 und 2015/16 jeweils den zweiten Platz in der Oberliga Niedersachsen belegte, gelang ihr 2014 und 2017 als Meister der Oberliga der Aufstieg in die 3. Liga, wo sie in der Saison 2015/16 und 2017/18 in der Staffel Ost spielten. In der Saison 2018/19 spielt der Northeimer HC in der 3. Liga West. In der Saison 2019/20 spielte der Northeimer HC in der 3. Liga Mitte. 2020/21 wurde der Northeimer HC der 3. Liga Nord-Ost zugeteilt.

Frauen 
Die Frauen des NHC belegten 2011/12 den zweiten und 2012/13 den dritten Platz in der Handball-Oberliga Niedersachsen. 2014 gewannen sie genau wie die Männer die Oberliga-Meisterschaft, verzichteten aber aus finanziellen Gründen auf den Aufstieg in die 3. Liga. Dafür wurde das Team vom Handball-Verband Niedersachsen mit zwei Minuspunkten für die Saison 2014/15 bestraft.

Weblinks 
 Website des Northeimer HC

Einzelnachweise 

Organisation (Northeim)
Sportverein (Landkreis Northeim)
Handballverein aus Niedersachsen
Gegründet 2011
Sport (Northeim)